

Persone 
 Konrad Wasielewski (1984) – canottiere polacco
 Marcin Wasielewski (1994) – calciatore polacco
 Thaddeus Wasielewski (1904-1976) – politico statunitense
 Waldemar von Wasielewski (1875-1959) – scrittore tedesco
 Wilhelm Joseph von Wasielewski (1822-1896) – violinista e critico musicale tedesco